AFP  est un sigle de 3 lettres qui peut désigner :

Associations, institutions 
 Alliance des forces de progrès, un parti politique sénégalais ;
 Association foncière pastorale ;
 Associations familiales protestantes ;
 Americans for Prosperity ;

Éducation 
 Attestation de formation professionnelle, un diplôme secondaire en Suisse ;

Informatique, téléphonie 
 , un protocole de partage de fichiers développé par Apple ;
 , une technologie utilisant la technique Flash ;
 , une architecture d'impression d'IBM et un format de fichiers ;

Médecine 
 alpha-fœtoprotéine, une protéine du plasma sanguin ;

Musique 
 Amanda Fucking Palmer, le nom de scène d'une chanteuse américaine née en 1976 ;

Presse 
 Agence France-Presse ;
 , un quotidien aux États-Unis ;

Police 
 Australian Federal Police, la police fédérale australienne ;